Pierre Guyot ist der Name folgender Personen:

* Pierre Guyot (Physiker), Physiker 
 Pierre Guyot (Journalist) (* 1970), französischer Journalist